OBD-II PIDs (On-Board Diagnostics Parameter Identification) — Идентификатор параметра, используемый для запроса диагностической информации автомобилей. Стандарт SAE J1979 определяет стандартный список таких кодов, но производители вправе добавлять свои специфические коды. Также производители могут использовать не все коды, регламентированные стандартном SAE J1979. OBD II был впервые представлен в 1982 году в Калифорнии. Тогда на Калифорнийском совете по защите ресурсов и атмосферы, было принято решение разработки и обязательного внедрения системы диагностики на все продаваемые автомобили штата.

OBD-II Standard PIDs

SAE J1979 Режимы работы PIDs 
Стандарт SAE J1979 определяет 10 режимов работы:
 0x01. Show current data — Считывание текущих параметров работы системы управления.
 0x02. Show freeze frame data — Получение сохраненной копии текущих параметров работы системы управления на момент возникновение кодов неисправностей.
 0x03. Show stored Diagnostic Trouble Codes — Считывание хранящихся кодов неисправностей.
 0x04. Clear Diagnostic Trouble Codes and stored values — Стирание кодов неисправностей, фотографий текущих параметров, результатов тестов датчиков кислорода, результатов тестовых мониторов.
 0x05. Test results, oxygen sensor monitoring (non CAN only) — Считывание и просмотр результатов теста датчиков кислорода (Не для шины CAN).
 0x06. Test results, other component/system monitoring (Test results, oxygen sensor monitoring for CAN only) — Считывание результатов тестов, контролирующих работу катализатора, системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), системы вентиляции топливного бака. (Считывание и просмотр результатов теста датчиков кислорода только для шины CAN).
 0x07. Show pending Diagnostic Trouble Codes (detected during current or last driving cycle) — Запрос результатов диагностики непрерывно действующих тестов, выполняемых постоянно, пока выполняются условия для проведения теста. Эти тесты контролируют состав топливо-воздушной смеси, пропуски зажигания (misfire), остальные компоненты, влияющие на выхлоп.
 0x08. Control operation of on-board component/system — Управление бортовыми системами.
 0x09. Request vehicle information — Запрос информации о диагностируемом автомобиле: VIN-код и калибровочные данные.
 0x0A. Permanent DTC’s (Cleared DTC’s) — ошибки, которые были удалены.
Производители не обязаны поддерживать все режимы работы. Они могут вводить новые режимы работы с порядковым номером, выше 09.

SAE J1979 PIDs 
Стандартизованные PIDs по SAE J1979.

A, B, C и т. д. означает десятичный эквивалент 1го, 2го, 3го и т. д. байта данных.
В последней колонке: А, В, С, D — десятичные значения первого, второго, третьего и четвёртого байта.

SAE J2190 Режимы работы PIDs 
Каждый изготовитель может определять дополнительные режимы выше $9 (например, режим $22, как это определено SAE J2190 для GM/Ford, режим $21 для Toyota) для другой информации. (Например,
"the voltage of the Traction Battery [] in a HEV).

Стандарт SAE J2190 определяет следующие типы сообщений:
 $20. Return to Normal Operation. — Возврат к нормальной работе.
 $21. Message Data Bytes.
 $22. Message Data Bytes.
 $23. Message Data Bytes.
 $24. Request Scaling and Offset / PID. — Запрос измерения и смещения параметров в PID.
 $25. Stop Transmitting Requested Data. — Прекратить передачу запрашиваемых данных.
 $26. Specify Data Rates. — Определить скорость передачи данных.
 $27. Security Access Mode. — Привилегированный режим доступа.
 $28. Disable Normal Message Transmission. — Отключить нормальную передачу сообщений.
 $29. Enable Normal Message Transmission. — Включить нормальную передачу сообщений.
 $2A. Request Diagnostic Data Packet(s).- Запрос диагностических данных.
 $2B. Dynamically Define Data Packet by Single Byte Offsets.- Динамическое определение пакета данных с указанием смещений байт.
 $2C. Dynamically Define Diagnostic Data Packet. — Динамическое определение пакета диагностических данных.
 $2F. Input/Output Control by PID. — Управление входными/выходными сигналами с помощью PID.
 $30. Input/Output Control by Data Value ID. -Управление входными/выходными сигналами с помощью Data Value ID.
 $3B. Write Data Block. — Запись блока данных.
 $3C. Read Data Block. — Чтение блока данных.
 $3F. Test Device Present (no operation performed). — Определение присутствия устройства (не выполняется никаких действий).
 $7F. General Response Message. — Ответное сообщение общего типа.

SAE J2190 PIDs 
Расширенные OBD-II PIDs, согласно стандарту SAE J2190:

OBD-II Non Standard PIDs 
Существует весьма ограниченный объём информации, являющейся общественным достоянием, для Non-Standard PIDs. Первичный источник информации по нестандартным PIDs для всех производителей — институт ETI (Equipment and Tool Institute), но информация доступна только его членам. Стоимость доступа к базе кодов начинается от $7500.

Примечания

Ссылки 

 История появления OBD II/"БОРТОВАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ OBD II: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ (часть первая).".
 Проверка кодов ошибок двигателя/ "Тематический портал".

Компьютерная диагностика автомобиля